Hrvatska:
 Brčići (Poreč), gradsko naselje Poreča
 Brčići (Tinjan), naselje u općini Tinjan